A Pair of Spectacles – cortometraggio del 1908 prodotto da S. Lubin
A Pair of Spectacles – cortometraggio del 1916 diretto da Alexander Butler
A Pair of Spectacles – film per la tv del 1949 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)